Emblingiaceae – rodzina z rzędu kapustowców (Brassicales). Jest to takson monotypowy z jednym rodzajem Emblingia i jednym gatunkiem – Emblingia calceoliflora. Roślina ta to niski półkrzew występujący w zachodniej części Australii – między Eneabba i Zatoką Rekina oraz w rejonie Carnarvon. Występuje w miejscach piaszczystych wśród luźnych zarośli. Nie ma znaczenia ekonomicznego.

Morfologia 
 Pokrój Raczej krótkotrwały półkrzew osiągający do 1 m średnicy. Młodsze fragmenty pędów gęsto pokryte są sztywno wzniesionymi włoskami.
 Liście Naprzeciwległe, siedzące, z drobnymi przylistkami, o wymiarach do 5 × 2 cm, całobrzegie.
 Kwiaty Pojedyncze w kątach liści. Osiągają do 1,2 cm długości i są silnie grzbieciste. Działki kielicha w liczbie 5, zrośnięte, z jedną z działek większą od pozostałych, naprzeciw niej kielich jest rozcięty do nasady. Płatki korony dwa, zakończone kapturkowato i zrastające się na brzegu. Androgynofor z organami płciowymi wyrasta przez rozcięty kielich i łukowato przerasta kapturkowatą koronę. Struktura składa się z 4 lub 5 prątniczków sięgających jej szczytu oraz szeregu 4 krótszych pręcików. Zalążnia powstająca z trzech owocolistków znajduje się pod androgynoforem. Pylniki otwierają się na siedzącym znamieniem – kwiaty są samopylne.
 Owoce Suche, jednonasienne.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin w obrębie rzędu kapustowców.

Przypisy 

Kapustowce